Eva Maria Lakatos, filha de Tibor Lakatos, foi uma brasileira pesquisadora, professora universitária e socióloga, especializada em Sociologia da Administração e Metodologia Científica. 

Eva Lakatos era graduada em Administração e Jornalismo. Mestre e Doutora em Ciências, Doutora em Filosofia e livre-docente em Sociologia, pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), onde foi vice-diretora. Foi professora de Sociologia e Letras em cursos de graduação e pós-graduação.  

Devido ao mesmo sobrenome e proximidade com a temática da metodologia de pesquisa, no Brasil muitas vezes é confundida com o Cientista húngaro e Teórico da Filosofia da Matemática e da metodologia das ciências, Imre Lakatos, falecido em 1974, sem qualquer parentesco confirmado.

Obras
Sociologia da Administração
Sociologia Geral (em co-autoria com Marina de Andrade Marconi)
Metodologia Científica (em co-autoria com Marina de Andrade Marconi) (1ª edição em 1983)
Fundamentos de Metodologia Científica (em co-autoria com Marina de Andrade Marconi) (1ª edição em 1985)
Técnicas de Pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados  (em co-autoria com Marina de Andrade Marconi) (1ª edição em 1985)
Metodologia do Trabalho Científico (em co-autoria com Marina de Andrade Marconi)
Metodologia Científica: para o Curso de Direito (em co-autoria com Marina de Andrade Marconi)

Lakatos, Eva
Lakatos, Eva
Brasileiros de ascendência húngara
Autores de livros didáticos do Brasil